Chłapowo – wieś w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Władysławowo
 Chłapowo – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Dominowo